

Коморовиці — село в гміні Кондратовіце Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Коморовиці — село в гміні Журавіна Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Коморовиці — село в гміні Львувек Новотомиського повіту Великопольського воєводства